

Patronyme 

 Alain Lebas (1953 - ), kayakiste français ;
 Anselme Lebas (1818-1874), homme politique français ;
 Antonin Lebas-Joly (1985-), acteur français ;
 Apollinaire Lebas (1797 - 1873), ingénieur français ;
 Christophe Lebas (1969 - ), skipper français ;
 Édouard Lebas (1897 - 1975), préfet et homme politique français ;
 Gabriel Hippolyte Lebas (1812 - 1880), peintre de paysages, de marines et d'aquarelles français. 
Jacques Lebas (1949-2019), médecin français engagé dans l'humanitaire et la lutte contre le VIH.
 Jean-Baptiste Lebas (1878 - 1944), homme politique français ;
 Joséphine Lebas-Joly (1992-), actrice française ;
 Léonie Lebas (), artiste peintre française ;
 Louis-Hippolyte Lebas (1782 - 1867), architecte français ;
 Philippe-François-Joseph Lebas ou Le Bas (1764 - 1794), conventionnel français ;
 Pierre Lebas, médecin belge ;
 Renée Lebas (1917 - 2009), chanteuse ;
 Thomas Lebas (1985 - ), coureur cycliste professionnel français.

Bâtiments 
 L'hôtel Lebas de Montargis, à Paris.
 Gare Jean Lebas (métro lillois)

Lien externe 
 
Patronyme français